ФТИ се може односити на:
 Инхибитор фарнезилтрансферазе, класа лекова
 Food Terminal Incorporated, предузеће